Stanisław Małkowski (ur. 1944) – ksiądz katolicki, socjolog, publicysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL.
 Stanisław Małkowski (1889-1962) – petrograf i mineralog.